

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Émile Jean Sulpis, (1856-1942), dessinateur et graveur français ;
 Jean-Joseph Sulpis (1826-1911) graveur d'architecture français ;

Homonymie de patronyme